«Зверинец» — 11 и 12 эпизоды научно-фантастического телесериала «Звёздный путь» (США, 1966).
 «Зверинец» — детективный фильм Сатьяджита Рея (Индия, 1967).
 «Зверинец» — кинокомедия Джона Лэндиса (США, 1978).
 «Зверинец» — драматический телесериал (США, 2015)